Dirigente o directivo es, en líneas generales, una persona que dirige a un grupo social, político, religioso, etc.; un líder o guía. Puede referirse más específicamente a:

 Dirigente político o gobernante. 
 Clase dirigente, la clase social que decide la política de una sociedad.
 Dirigentes de la URSS
 Alto cargo, directivo o dirigente empresarial (véase también empresario, gerente, ejecutivo, cuadro, administración y dirección de empresas, etc.)
 Dirigente gremial o sindical
 Dirigente deportivo, directivos de clubes deportivos y federaciones deportivas

También puede referirse a:
 Directiva, la mesa o junta de gobierno de una corporación, sociedad, etc.
 Proteína dirigente